Lüderich steht für:

 Lüderich, eine Erhebung, die sich in den Städten Lohmar, Overath und Rösrath erstreckt
 Lüderich (Rösrath), ein Ortsteil von Rösrath im Stadtteil Hoffnungsthal bei der Erhebung Lüderich
 Grube Lüderich, ein Bergwerk auf der Erhebung Lüderich
 Ringwall Lüderich, eine Wallburg auf der Erhebung Lüderich

siehe auch
 Honschaft Löderich, eine Honschaft im Bereich der Erhebung Lüderich